André Racicot, (1969 -) un gardien de but canadien de hockey sur glace ;
 Caroline Racicot, (1872 - 1950) une pianiste canadienne ;
 Karen Racicot, une actrice canadienne.
 Marc Racicot, (1948 -) un homme politique américain.
 Zotique Racicot, (1845 - 1915), un prêtre catholique et évêque à Montréal.